Runek (1004 m) – szczyt w Paśmie Lubania w Gorcach
 Runek, Runek Hubieński (997 m) – szczyt w Paśmie Lubania w Gorcach
 Runek (1080 m) – szczyt w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim.